Stiven Makintoš () je engleski glumac, rođen 30. aprila 1967. године у Kembridžu (Engleska).

Filmografija 

|-
| 1987. || || -{Prick Up Your Ears}- || Simon Vord || 
|-
| 1989. || Žena u crnom || -{The Woman in Black}- || Rolf || 
|-
| 1990. || Ostrvo sa blagom (film) || -{Treasure Island}- || Dik || 
|-
| 1990. || Memfiska lepota || -{Memphis Belle}- || || 
|-
| 1991. || London će me ubiti || -{London Kills Me}- || neuspešni vozač || 
|-
| 1994. || || -{The Muppet Christmas Carol}- || Fred || 
|-
| 1994. || || -{Princess Caraboo}- || Harold || 
|-
| 1995. || || -{The Grotesque}- || Sidni Giblet || 
|-
| 1995. || || -{Blue Juice}- || Džoš Tambini || 
|-
| 1996. || || -{Twelfth Night}- || Sebastijan || 
|-
| 1996. || || -{Different for Girls}- || Karl/Kim Floj || 
|-
| 1997. || || -{House of America}- || Sid || 
|-
| 1998. || || -{The Land Girls}- || Džoi Lorens || 
|-
| 1998. || Dve čađave dvocevke || -{Lock,Stock and Two Smoking Barrels}- || Vinston || 
|-
| 2001. || Slatka osveta || -{Sweet Revenge}- || Sebastijan Harper || 
|-
| 2003. || || -{The Other Boleyn Girl}- || Džordž Bolejn || 
|-
| 2003. || Majka (film) || -{The Mother}- || Bobi || 
|-
| 2004. || || -{England Expects}- || Rej Najt || 
|-
| 2004. || || -{The Aryan Couple}- || Adolf Ajhman || 
|-
| 2005. || || -{The Jacket}- || Dr. Hopkins ||
|-
| 2007. || || -{Sugarhouse}- || Tom ||
|-
| 2008. || || -{The Escapist}- || Toni ||
|-
| 2009. || || -{Underworld: Rise of the Lycans}- || Tanis ||
|-
| 2010. || || -{Mo}- || Piter Mandelson ||
|-
| 2012. || || -{The Sweeney}- || Ivan Luis ||
|-
| 2012. || || -{Kick-Ass 2}- || zapamćeni Tomi ||
|-
| 2013. || || -{The Thirteenth Tale (film)}- || Dr. Klifton || 
|-
|}

Reference

Spoljašnje veze 

 

Рођени 1967.
Британски глумци
Енглески глумци